Файрстоун () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Файрстоун, Гарви Самуэл (1868—1938) — американский предприниматель, основатель компании по производству огнеупорных шин. 
 Файрстоун, Шуламит (1945—2012) — канадская феминистка, одна из основоположниц радикального феминизма.

См. также 
 Firestone